Baraka – città della Repubblica Democratica del Congo
 Baraka – film del 1992 diretto da Ron Fricke
 Baraka – album di Michael Stearns del 1993, colonna sonora dell'omonimo film
 Baraka – personaggio della serie di videogiochi Mortal Kombat
 Baraka –  calciatore brasiliano di ruolo centrocampista
 Báraka – che significa "benedizione" in arabo e kiswahili
 Amiri Baraka – scrittore statunitense